Сальвадор принимал участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в девятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 4 мужчин и 7 женщин.

Результаты

Велоспорт

Шоссе 

Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

2008
Страны на летних Олимпийских играх 2008 года